Sacred puede referirse a:

 Sacred (1987), canción de Depeche Mode.
 Sacred (2015), canción de Erasure.
 Sacred, videojuego de 2004 desarrollado por Ascaron.